O  D6  é o modelo da ATS da temporada de  da F1. Condutor: Manfred Winkelhock.

Resultados 

Carros de Fórmula 1 da ATS